Cebanu ist der Familienname folgender Personen:

 Ilie Cebanu (* 1986), moldawischer Fußballspieler
 Pavel Cebanu (* 1955), moldawischer Fußballspieler und -funktionär